Mystery Jets — английская инди-группа, основанная в 2004 году в предместье Лондона Туикнем и состоящая из пяти участников: Блейна Харрисона, его отца Генри, Уильяма Риса, Кая Фиша и Капила Триведи. Они выпустили шесть студийных альбомов; Twenty One 2008 года был включён в десятку лучших альбомов года по версии журнала New Musical Express, а продюсером диска Serotonin выступил Крис Томас.

История 
Первоначально в состав Mystery Jets входили Блейн Харрисон (ударные), его друг Уильям Рис (гитара) и Генри Харрисон (отец Блейна; бас-гитара), который позже стал вторым гитаристом, и к группе присоединились басист Кай Фиш и клавишница Тамара Пирс-Хиггинс. Тогда же они записали эпонимический мини-альбом под руководством Ника Сайкса, продюсера Aswad. Блейн выступил в качестве вокалиста. Вскоре Тамара покинула коллектив, и младшему Харрисону приходилось играть и на клавишных, и на ударных. Роль барабанщика недолгое время брал на себя соседский мальчишка по имени Макс, а также использовалась драм-машина, пока наконец группа не нашла по объявлению на форуме Капила Триведи.

Mystery Jets записали мини-альбом Eel Pie Island, после чего приобрели белый фургон с прицепом и начали гастролировать. Они провели на острове  серию бесплатных нелегальных вечеринок, привлёкшие толпы людей, но в итоге запрещённые со стороны полиции из-за создаваемого шума. В 2005 году вышел ограниченным тиражом сингл «Zoo Time» на лейбле Transgressive Records, после чего группа подписала контракт с 679 Recordings, издала ещё несколько синглов, попавших в британский хит-парад, и была впервые представлена на телевидении в программе Spanking New Music Week на канале MTV Two. В начале 2006 года Mystery Jets заняли 23-е место в Великобритании с синглом «The Boy Who Ran Away», приняли участие в турне ShockWaves NME Awards Tour и впервые появились в телепередаче Top of the Pops.

Дебютный студийный альбом Making Dens был выпущен в Великобритании 6 марта 2006 года. 18 сентября Mystery Jets дали благотворительный концерт в Лондоне в память о Сиде Барретте, которого группа называет в числе наиболее повлиявших музыкантов. В течение следующего года команда записывала новые песни и давала концерты по всему миру, в том числе в США, где 8 мая на Dim Mak Records вышел диск Zootime, включавший треки из дебютной пластинки, а также из уже изданных синглов и мини-альбомов. Генри Харрисон вскоре прекратил играть на концертах с группой, однако он по-прежнему активно участвует в студийных записях. В конце 2007 года Mystery Jets отправились в короткое клубное турне по Великобритании и выпустили бесплатный рождественский сингл «Flakes».

Второй студийный альбом Twenty One был выпущен 24 марта 2008 года. Его спродюсировал Эрол Алкан, а сведением занимался продюсер Ник Лонэ. Релиз сопровождали синглы «Young Love», записанный при участии Лоры Марлинг, и «Two Doors Down», который занял третье место в списке лучших треков года по версии New Musical Express. Оба сингла попадали в британский хит-парад. 8 июня группа выступила на шотландском музыкальном фестивале RockNess. В том же году Mystery Jets вместе с Джереми Уормсли и Adem записали песню «Grains of Sand» для благотворительного альбома Songs for Survival, выпущенного при поддержке правозащитной организации Survival International.

В январе 2009 года Mystery Jets расторгли контракт с 679 Recordings и перешли на лейбл Rough Trade Records. Они также начали запись нового альбома и продолжали концертную деятельность. 13 июля 2010 года был выпущен альбом Serotonin, спродюсированный Крисом Томасом. В конце августа 2010 года музыканты выступали на фестивале Рединг и Лидс.

В апреле 2012 года, накануне выпуска пятого студийного альбома Radlands, группу покинул бас-гитарист Кай Фиш; в состав Mystery Jets были приняты гитаристы Питер Кокран и Мэтт Парк.

Состав 
 Блейн Харрисон () — вокал, клавишные, гитара, перкуссия, эффекты
 Уильям Рис () — гитара, вокал, клавишные, перкуссия
 Капил Триведи () — ударные
 Генри Харрисон () — вокал, гитара, клавишные, перкуссия (не гастролирует с группой)
 Питер Кокран () — бас-гитара (с 2012)
 Мэтт Парк () — стил-гитара (с 2012)
 Джек Фланаган (англ. Jack Flanagan) - гитара, бэк-вокал (с 2015)

Бывшие участники 
 Кай Фиш () — бас-гитара, бэк-вокал, гитара, клавишные (2004—2012)
 Тамара Пирс-Хиггинс () — клавишные (появляется в видеоклипе на «Dreaming of Another World»)

Дискография

Альбомы 
 Making Dens (6 марта 2006, 679 Recordings)
 Zootime (8 мая 2007, только в США, Dim Mak Recordings)
 Twenty One (24 марта 2008, 679 Recordings)
 Serotonin (5 июля 2010, Rough Trade)
 Radlands (30 апреля 2012, Rough Trade)
 Curve of the Earth (15 Января 2016, EMI)

Примечания

Ссылки 
 

Инди-поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона